Deacon Blue — шотландская музыкальная группа, образованная в городе Глазго в 1985 году. Название группы было позаимствовано от названия песни «Deacon Blues» группы Steely Dan.

Вокалист и автор песен группы — . Музыкальный сайт AllMusic описывает стиль коллектива как «смесь попа, соула и комментариев на социальные темы» и пишет, что мелодии песен группы вдохновены джазом и соулом.

По состоянию на 2012 год продажи записей коллектива достигли 6 миллионов экземпляров; в Великобритании двенадцать синглов группы побывали в Top 40, два альбома — на 1 месте.

Дискография 
 См. «Deacon Blue discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Deacon Blue - I'll Never Fall in Love Again (1990)
 Deacon Blue - Wages Day (1989)
 Deacon Blue на сайте AllMusic

 Deacon Blue live at Cornbury Music Festival UK July 2006
 Glasgowskyline.com
 BBC - Music - Deacon Blue
 Deacon Blue: A New House - album stream — Telegraph
 Deacon Blue look back on 25 year career — Daily Record
 Deacon Blue — Southbank Centre
 Classic album review: Deacon Blue, the band that sank Madonna — Daily Express

Музыкальные коллективы из Глазго
Поп-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1994 году
Исполнители Columbia Records
Исполнители Chrysalis Records
Блюзовые группы из Великобритании
Группы альтернативного рока Великобритании
Исполнители Sony Music Entertainment